Филали — фамилия.

 Филали, Абдуллатиф (1928—2009) — марокканский политик.
 Филали, Насреддин (род. 1984) — алжирский боксёр.
 Филали, Тайеб (род. 1979) — алжирский легкоатлет.